Die Ericsson Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. März bis 3. April 2005 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im laufenden Jahr war es das zweite von neun Turnieren der Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andy Roddick, der als Setzlistenzweiter in seinem ersten Match ausschied. Im Finale schlug Roger Federer, der Weltranglistenerste, die Nummer 29 der Setzliste Rafael Nadal in fünf Sätzen. Er gewann damit den 27. Titel der Karriere und den sechsten Masters-Titel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Wayne Black und Kevin Ullyett, schafften als Setzlistenzweiten erneut den Durchmarsch ins Finale. Dort unterlagen sie allerdings Jonas Björkman und Maks Mirny (Setzliste Nr. 3) in zwei Sätzen. Die sicherten sich damit den ersten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)